Потрага или претрага има више значења:

 Потрага (филм из 2001)
 Потрага (филм из 1956)
 Потрага за Немом
 Потрага за историјским Исусом
 Веб претрага